O Campeonato Português da 1ª Divisão de Futsal de 2006/2007 foi a 17.ª edição, uma competição organizada pela Federação Portuguesa de Futebol. Foi disputado por 14 equipas, em duas fases. O Sport Lisboa e Benfica conquistou o seu 3.º Título.

Tabela classificativa

Tabela desclassificativa

Eliminatórias

a) 09/06 SL Benfica-AR Freixeiro, 6-6, (3-2) g.p.

b) 10/06 FJ Antunes-Sporting, CP 4-4, (3-4) g.p.

Campeonato Nacional da I Divisão de Futsal
Futsal de 2006 em Portugal
Futsal de 2007 em Portugal